Волошки — название населённых пунктов.

Украина 
 Волошки — село в Ковельском районе Волынской области.
 Волошки — село в Компанеевском районе Кировоградской области.
 Волошки — село в Ровненском районе Ровненской области.